Gostyń (district), een district (powiat) in de Poolse provincie Groot-Polen
 Gostyń (gemeente), een stad- en landgemeente in dit district
 Gostyń (stad), een stad in deze gemeente